Saury steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Lathuile im Département Haute-Savoie, Frankreich

 Alain Saury (1932–1991), französischer Schauspieler und Schriftsteller
 Julie Saury (* 1972), französische Jazzmusikerin
 Maxim Saury (1928–2012), französischer Klarinettist und Arrangeur